Uhlin är ett svenskt efternamn.

Den 31 december 2019 var 581 personer med efternamnet Uhlin bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Uhlin 

 Bernt Eric Uhlin
 Lennart Uhlin
 Åsa Uhlin

Källor 

Svenska efternamn